Сециште може бити:

 Сециште (шах), тема из проблемског шаха
 Пикабиш сециште, шаховски термин

или

 Сечиште, насељено место на југу Србије у Аутономној покрајини Косово и Метохија, Општина Качаник